Novo Selo (makedonska: Општина Ново Село, Ново Село) är en kommun i Nordmakedonien. Den ligger i den östra delen av landet, 170 km sydost om huvudstaden Skopje. Antalet invånare är . Arean är 424,82 kvadratkilometer.

Följande samhällen finns i Novo Selo:
 Novo Selo
 Susjica
 Smolari
 Staro Konjarevo
 Draževo

I omgivningarna runt Opsjtina Novo Selo växer i huvudsak blandskog. Runt Opsjtina Novo Selo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Novo Selo
Indelningar i Nordmakedonien

it:Novo Selo